In 1919 werd het vijfde Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 4 mei tot 7 december. América werd kampioen.

Eindstand

Wedstrijden

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per